Посольство Туркменистана в Москве — официальная дипломатическая миссия Туркменистана в России, расположена в Москве в районе Арбат на Филипповском переулке. Дипломатические отношения между Туркменией и Российской Федерацией установлены 8 апреля 1992.

Адрес посольства: 119019 Москва, Филипповский переулок, 22. Туркменистан в России, кроме посольства в Москве, также представлен консульством в Астрахани.

История 

Здание было построено в 1908 году как доходный дом (архитектор Г. П. Евланов), позже перестроено.

Послы 
 Ниязклыч Нурклычев (1992—1996)
 Нуры Оразмухаммедов (1996—2000)
 Халназар Агаханов (2000—2012)
 Бердымурад Реджепов (2012—2016)
 Батыр Ниязлиев (2016 — ).

Отделы посольства 

 Консульский отдел (Малый Афанасьевский переулок, № 14, стр. 1; станция метро «Арбатская»);
 Культурный центр при Посольстве. При культурном центре работает Воскресная школа туркменского языка.
 Генеральное представительство «Туркменских Авиалиний» в Российской Федерации.

См. также 
 Список дипломатических миссий в Москве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Посольства Туркменистана в Российской Федерации

Туркменистан
Дипломатические представительства Туркменистана
Арбат
Российско-туркменские отношения